Tierra del Pan puede hacer referencia a:

 Tierra del Pan, comarca de la provincia de Zamora (Castilla y León, España). 
 Tierra del Pan, mancomunidad de la provincia de Zamora (Castilla y León, España).
 Tierra del Pan, espacio natural protegigo de la Red Natura 2000 en la provincia de Zamora (Castilla y León, España).